La bataille de Voronej peut désigner deux batailles :
 la Première bataille de Voronej qui a lieu de juin à juillet 1942 à Voronej en URSS ;
 la Bataille de Voronej de 1943, une opération de l'Armée rouge de janvier à février 1943.